Анхелика Марија () мексичка је глумица и певачица.

Филмографија

Теленовеле

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Мексичке глумице